ФК Баадраан Тегеран () — иранский футбольный клуб из Тегерана, столицы страны. Домашние матчи команда проводит на стадионе Каргаран, вмещающем около 5 000 зрителей. Ныне «Баадраан» выступает в Азадеган-лиге, втором уровне в системе футбольных лиг Ирана.

История 
Футбольный клуб «Баадраан Тегеран» был создан компанией Baadraan Gostar Company 1 июля 2015 года. Свои выступления он начал со Второй лиги, третьего уровня в системе футбольных лиг Ирана. В первом раунде «Баадраан» занял первое место в своей группе, а во втором — третье место в группе B, отстав всего на одно очко от зоны плей-офф. Но в июне 2016 года столичный клуб «Парсех Тегеран» был расформирован, а свою лицензию на участие в Азадеган-лиге продал «Баадраану».

Во второй по значимости лиге Ирана «Баадраан Тегеран» с дебютного сезона занял место среди лидеров и середняков турнира, практически не проигрывая в домашних матчах. В Кубке Ирана 2017/2018 команда вышла в 1/4 финала, победив (3:1) «Пайкан» в 1/8 финала, где на стадионе Азади уступила «Персеполису» со счётом 1:2.

Стадион 
В своём первом сезоне «Баадраан Тегеран» проводил свои домашние матчи на стадионе Везарат Кар, вмещающем около 5 000 зрителей. С июля 2016 года клуб принимает гостей на стадионе Каргаран, который обладает той же вместимостью в 5 000 человек и ранее использовался командой «Парсех Тегеран». «Баадраан Тегеран» также сыграл несколько своих домашних матчей в сезоне 2016/17 на Экбатане, домашней арене «Рах Ахана».

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 2015 году
Футбольные клубы Ирана